Mark William Hunter (né le  à Petrolia, Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il a été repêché en ,  au total par les Canadiens de Montréal au repêchage d'entrée de 1981.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

|1978-1979 ||Jets de Petrolia ||44 ||35 ||44 ||79 ||160 ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 1979-1980|| Alexanders de Brantford || AHO ||66 ||34 ||55 ||89 ||171 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
| 1980-1981|| Alexanders de Brantford || LHO ||53 ||39 ||40 ||79 ||157 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
| 1981-1982|| Canadiens de Montréal ||LNH ||71 ||18 ||11 ||29 ||143 ||5 ||0 ||0 ||0 ||20 
|-
| 1982-1983|| Canadiens de Montréal || LNH ||31 ||8 ||8 ||16 ||73 ||- ||- ||- ||- ||-  
|- 
| 1983-1984|| Canadiens de Montréal || LNH ||22 ||6 ||4 ||10 ||42 ||14 ||2 ||1 ||3 ||69 
|-
| 1984-1985|| Canadiens de Montréal || LNH ||72 ||21 ||12 ||33 ||123 ||11 ||0 ||3 ||3 ||13 
|- 
| 1985-1986|| Blues de Saint-Louis || LNH ||78 ||44 ||30 ||74 ||171 ||19 ||7 ||7 ||14 ||48 
|-
| 1986-1987|| Blues de Saint-Louis || LNH ||74 ||36 ||33 ||69 ||169 ||5 ||0 ||3 ||3 ||10 
|- 
| 1987-1988|| Blues de Saint-Louis || LNH ||66 ||32 ||31 ||63 ||136 ||5 ||2 ||3 ||5 ||24 
|-
| 1988-1989|| Flames de Calgary || LNH ||66 ||22 ||8 ||30 ||194 ||10 ||2 ||2 ||4 ||23 
|- 
| 1989-1990|| Flames de Calgary || LNH ||10 ||2 ||3 ||5 ||39 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1990-1991|| Flames de Calgary || LNH ||57 ||10 ||15 ||25 ||125 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1990-1991||Whalers de Hartford || LNH ||11 ||4 ||3 ||7 ||40 ||6 ||5 ||1 ||6 ||17  
|- 
| 1991-1992|| Whalers de Hartford || LNH ||63 ||10 ||13 ||23 ||159 ||4 ||0 ||0 ||0 ||6 
|-
| 1992-1993|| Skipjacks de Baltimore || LAH ||28 ||13 ||18 ||31 ||66 ||7 ||3 ||1 ||4 ||12 
|- 
| 1992-1993|| Capitals de Washington || LNH ||7 ||0 ||0 ||0 ||14 ||- ||- ||- ||- ||- 

|628 ||213 ||171 ||384 ||1428 ||79 ||18 ||20 ||28 ||230

Parenté dans le sport 
Frère des joueurs Dave et Dale Hunter.
Oncle du joueur Dylan Hunter.

Trophées et distinstions

Ligue nationale de hockey 

 Il participe au match des étoiles en 1986.

 Il remporte la Coupe Stanley avec les Flames de Calgary en 1988-1989.

Références 

Naissance en novembre 1962
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Canadiens de Montréal
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur des Alexanders de Brantford
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des Flames de Calgary
Joueur des Whalers de Hartford
Joueur des Skipjacks de Baltimore
Joueur des Capitals de Washington
Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey
Champion de la Coupe Stanley
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Entraîneur des Maple Leafs de Saint-Jean
Dirigeant canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace